Walter Seidensticker ist der Name folgender Personen:
* Walter Seidensticker (Unternehmer) (1895–1969), deutscher Unternehmer
 Walter Seidensticker (Richter) (1928–2019), deutscher Richter